De Tijd (België), Vlaamse krant die voorheen De Financieel-Economische Tijd heette
 De Tijd (Nederland), voormalige naam van een Nederlandse krant die voortgezet werd als HP/De Tijd
 De Tijd (Oostendorp), een molen in Oostendorp
 De Tijd (theater), Vlaams theatergezelschap

Zie ook 
 De Ware Tijd, een Surinaamse krant
 Tijd, de vierde dimensie